Komlóssy Ferenc (1797–1860) színész, színházigazgató, drámaíró
 Komlóssy Ferenc (1817–1892) festő
 Komlóssy Ferenc (1853–1915) kanonok, prépost, író, történész